Memoriał Ondreja Nepeli 2015 – trzecie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 1 do 3 października 2015 roku w hali Zimný štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie.

W konkurencji solistów zwyciężył Amerykanin Jason Brown, zaś wśród solistek Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Ksienija Stołbowa i Fiodor Klimow, zaś w parach tanecznych złoty medal zdobyli Kanadyjczycy Piper Gilles i Paul Poirier.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 na Słowacji